Frauenpartei bezeichnet

 Frauenpartei, eine ehemalige Partei in Deutschland
 Kurzbezeichnung für Feministische Partei DIE FRAUEN, eine deutsche Partei
 FraP, eine Partei in der Schweiz
 Frauenallianz, eine Partei in Island
 Partia Kobiet, eine Partei in Polen